Lichtval (kunst), de manier waarop het licht het onderwerp laat uitkomen, bijvoorbeeld in de schilderkunst of fotografie
 een instrument om (vooral) vliegende insecten te vangen; zie Vangtechnieken (entomologie)